Le championnat du monde de volley-ball masculin 1990 s'est déroulé à Rio de Janeiro () du 18 octobre au .

Compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Classement 13-16 (Curitiba) 

|valign="top" |

|}
|}

Classement 9-12 (Brasília)

Classement 5-8 (Brasília)

Classement 1-4 (Rio de Janeiro)

Matchs entre premiers de chaque groupe 

|}

Tableau final

Classement final

Récompenses individuelles 
 MVP : Andrea Lucchetta 
 Meilleur attaquant : Ron Zwerver 
 Meilleur contreur : Dimo Tonev 
 Meilleur serveur : Edwin Benn 
 Meilleur réceptionneur : Luca Cantagalli 
 Meilleur passeur : Raúl Diago Izquierdo 
 Meilleur défenseur : Mauricio Lima

Composition des équipes 

1. Andrea Gardini
3. Marco Martinelli
4. Ferdinando De Giorgi
5. Paolo Tofoli
6. Roberto Masciarelli
7. Andrea Anastasi
8. Marco Bracci
9. Lorenzo Bernardi
10. Luca Cantagalli
11. Andrea Zorzi
12. Andrea Lucchetta
13. Andrea Giani
coach : Julio Velasco.

1. Bongo
2. Vante
3. Joel Despaigne
4. Idalberto
6. Beltran
7. Milian
8. Rodolfo Sanchez
9. Raul Izquierdo
10.Sarmientos
12.Lazaro
13.Manuel Torres
14.Hernandez
coach : Orlando Samuels

1. Oleg Shatunov
2. Andrey Kuznetsov
3. Alexander Shadtchin
4. Ruslan Olikhver
5. Igor Runov
6. Yevgeniy Krasilnikov
8. Dimitriy Fomin
9. Igor Naumov
10.Yuriy Sapega
11.Yaroslav Antonov
12.Yuriy Cherednik
13.Viktor Sidelnikov

1. Marcelo Negrao
2. Jorge Edson
3. Giovane
4. Pompeu
5. Paulao
6. Mauricio
7. Jaelson
8. Betinho
9. Carlao
11.Cidao
12.Pampa
14.Tande
coach : Bebeto de Freitas

1. Assen Galabinov
2. Naidenov
3. Borislav Kyosev
4. Lyubomir Ganev
5. Todorov
6. Dimo Tonev
7. Jeliaskov
8. Plamen Hristov
10.Tunchev
11.Naidenov
13.Ivailo Gavrilov
Ivan Seferinov

1. Zuhanello
2. Gabriel Kunda
3. Esteban Martinez
4. Lukach
5. Diez
6. Weber
7. Hugo Conte
8. Waldo Kantor
9. Raul Quiroga
10.Jon Uriarte
12.Cuminetti
13.Borrero
coach : Luis Muchaga

1. Teffer
2. van Ree
3. Held
4. de Reus
5. Boudrie
6. Koek
8. Zwerver
9. Avital Selinger
10.Benne
14.Horst
coach : Harry Brokking

1. Philippe Rossard
3. Hervé Mazzon
5. Éric Bouvier
6. Christophe Meneau
7. Jean-Marc Jurkovitz
8. Arnaud Josserand
9. Laurent Tillie
10.Olivier Rossard
11.Patrick Duflos
12.Jean-Michel Vandelannoote
13.Laurent Chambertin
15.Philippe Salvan
coach : Gérard Castan

1. Josef Smolka
2. Milan Dzavoronok
3. Zderek Kalab
4. Broroslav Mikyska
5. Peter Goga
7. Martin Skalnicka
8. Roman Macek
9. Stefan Chrtiansky
10.Pavel Barborka
11.Igor Stejskal
12.Petr Gallis
13.Michal Palinek
coach : Coach Rudolf Matejka
coach : Zdenek Pommer

1. Johan Isacsson
2. Urban Lenartsson
3. Jan Holmqvist
5 Jan Hedengard
6. Niclas Tornberg
8. Anders Kvist
9. Mikael Kjellstrom
10.Per-Anders Saaf
11.Bengt Gustavsson
12.Hakan Bjorne
13,Lars Nilsson
14.Peter Thoise
coach : Anders Kristiansson

1. Narita
2. Yoneyama
3. Nakagashi
4. Manabe
6. Ohura
8. Ogino
9. Sensui
10.Minami
11.Aoyama
12.Kageyama
14.Otake
15.Izumikawa
coach : Masayuki Minami

1. Brad Willock
2. Bill Knight
3. John Barret
5. Dunn
6. Al Coulter
8. Walsh
9. Albert
11.Pescod
12.Gingera
13.Frehlick
14.Gagnon
coach : Brian Watson

1. Allen
3. Jon
4. Marc Jones
5. Ivie
6. Acosta
7. Buck
8. Fortune
9. Samuelson
10.Hannah
11.Gaspar
14.Arnold
15.Schirman
coach : Jim Coleman

2. Jong-Il Yoon
3. Yoon-Chang Chang
4. Jang-Suk Han
5. Kyung-Suk Lee
6. Nak-Gil Ma
7. Hae-Cheon Hong
8. Jin-Soo Noh
9. Jong-Hwa Ha
10.Young-Chul Shin
11.Sang-Yeol Lee
12.Euy-Tak Chung
14.Sam-Ryomg Park
coach : Jun-Talk Jin

1. Jean-René Akono
2. Mietcheu
3. Lappe
4. Denguessi
5. Kango Bouen
6. Sadey
8. Élysée Ossosso
9. Monvosin
10.Kwedi Yoko
11.Beene
12.Tchanot
13.Onana
coach : Vassili Netchar

1. Suarez
2. Pastor
3. Cabrera
5. Mijica
6. Pastor
7. Perez
8. Sulbaran
9. Palencia
11.Gutierrez
12.Cabrera
13.Robles
15.Velasquez
coach : Marcelo Arias

1990
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 1990
Monde masculin 1990
Championnat Monde Volley-ball masculin
Monde masculin
Championnat Monde Volley-ball masculin